101-я Отдельная дальнобойная батарея береговой обороны Ладожской Военной Флотилии (101-я батарея, батарея мыса Соснове́ц) — морская дальнобойная стационарная батарея 1930-40 годов. Расположена на мысе Сосновец Ладожского озера. В период с 1933 по 1944 гг. обороняла правый берег Невы (Шлиссельбургскую губу) и Дорогу жизни. Оперативная задача батареи: защита Кошкинского фарватера‚ входов в р. Неву и Шлиссельбургскую губу‚ поддержка артиллерийским огнём Шлиссельбургского порохового завода и Шлиссельбурга. Возведена в 1933 году, расформирована в 1944. Памятник регионального значения Ленинградской области.

История

Строительство и функционирование до ВОВ 
В 1927 была объявлена задача защитить базы Ладожской флотилии (Шлиссельбург), обеспечить прикрытие Кошкинского фарватера и огневую поддержку сухопутных частей Шлиссельбургской крепости от возможных диверсий с финской стороны. Для этого было предусмотрено создание стационарной дальнобойной батареи среднего калибра. В 1928 году была сформирована Отдельная Шлиссельбургская артиллерийская батарея береговой охраны Балтморя (будущая 101-батарея) - трёх-орудийная 102-миллиметровая 60-калибровая.
Изначально батарея была расположена на Ореховом острове, однако такая позиция не решала оперативную задачу и батарею было решено перенести на западный берег Ладожского озера.

На западном берегу был выбран мыс Сосновец: высокая дюна вдоль берега с песчаными гривами по тыловой стороне, с юга и запада отгороженная труднопроходимыми болотами. Строительство батареи началось в 1933 году. Тогда же была произведена перевозка из Шлиссельбургской крепости и установка 102-миллиметровых орудий. С учетом дальности стрельбы батарея держала под визуальной наводкой водную поверхность от мыса Кареджи до острова Зеленец и маяка Бугровского, а при стрельбе в сухопутном направлении прикрывала бухту Морье и не менее 4 км южнее Шлиссельбурга. Батарее был присвоен № 101, под которым она известна до сих пор.

25 октября 1933 года батарея встала на вахту по охране Шлиссельбургской губы и верховья Невы.

С 1933 по 1940 г. на батарее проводились практические (учебные) зимние и летние стрельбы, состав поддерживал боевую готовность форта.

В 1940 году был подписан мирный договор с Финляндией, по которому советско-финская граница была отодвинута за пределы Карельского перешейка, а Ладожское озеро переставало быть пограничным. Отдельная батарея на мысе Сосновец была законсервирована «с оставлением необходимого минимального количества личного состава (18 человек) для обслуживания материальной части и боезапаса».

Батарея во время ВОВ 
В июле 1941 года батарея была расконсервирована. Командиром назначен ст. лейтенант Александр Леонович Седов.

6 сентября 1941 года авиация противника начала массированную бомбардировку Шлиссельбурга, а через два дня город был взят. 8 сентября 1941 года 101 батарея начала боевую стрельбу (до этого велись учебные стрельбы). Несколько дней она вела артиллерийский огонь в районе Шлиссельбург-Марьино. За это время к правому берегу Невы подошло подкрепление — арт. полки, бригада железнодорожной артиллерии береговой обороны КБФ. Это позволило предотвратить дальнейшее наступление вражеских войск через Неву и вдоль западного берега Ладожского озера туда, где позднее была проложена Дорога Жизни..
25 сентября 1941 года в ходе операции по освобождению Шлиссельбурга батарея открыла огонь по танкам противника в районе высадки десанта (у дер. Липки). За эту стрельбу командир батареи А. Л. Седов получил благодарность адмирала И. С. Исакова, руководившего операцией .

Батарея получила особую благодарность от начальника штаба Ленинградского фронта за поддержку наступления на Шлиссельбург полка Маргелова: прикрытие наступающих сопровождение полка по льду, содействие автотранспортом своевременному подходу тылов, помощь в эвакуации со льда озера 258 раненых бойцов.
В ходе операции «Искра», 101-я батарея оказывала огневую поддержку наступавшим частям 67-й армии. 12 января 1943 года с 9 ч. 30 м до 17 ч. 30 м батарея выпустила 410 снарядов и еще 581 снаряд в следующие несколько дней (14, 16, 18 января). В результате было уничтожено 4 узла сопротивления, свыше роты живой силы, 2 артиллерийские и 3 минометные батареи, подавлено 4 арт. батареи.

Батарея участвовала в большинстве операций по прорыву блокады Ленинграда и постоянно вела контрбатарейную борьбу с противником за Дорогу Жизни.
Последние боевые выстрелы батарея провела в январе 1943. После прорыва блокады батарея продолжала боевую вахту, но огонь не вела.
В сентябре 1944 года после подписания соглашения о перемирии с Финляндией батарея была расформирована: орудия отправлены в Кронштадт, а личный состав перебазирован на военно-морскую базу Порккала-Уд.

Батарея после ВОВ 
В июне 1947 года был открыт пионерский лагерь профсоюза работников Военно-морского флота (пионерлагерь № 46, с 1957 — лагерь «Ладожец»). Территория нового лагеря включала территорию казарменного городка батареи. Пионеры лагеря поддерживали чистоту в сооружениях батареи, предпринимали попытки создать в подземных помещениях музей.
В 1958 на территории лагеря был установлен памятник — стальная вышка гидрографа с красной звездой, автомобильным рулем и надписью:
 Защитникам 
 Дороги Жизни 
 Пионеры-Ладожцы 1958 г.
По замыслу проектировщиков памятника, вышка служила символом памяти о гидрографах, проложивших трассу по льду Ладоги, а руль – собирательным символом памяти шоферов, моряков, летчиков и артиллеристов Дороги Жизни. Памятник был расположен на самой высокой точке — 8,5 м — прибрежной песчаной дюны. В 1977 году памятник был изменен на каменную пирамидку с рулем и памятной надписью.

В 1988 году сооружения 101-й батареи были взяты на учёт Департаментом государственного контроля за сохранением и использованием объектов культурного наследия Ленинградской области — батарея стала памятником регионального значения. Однако границы зон охраны объекта культурного наследия определены не были.

В 1994 году земельный участок, на котором находится 101-я батарея, был передан частным лицам, в 1997 продан ОАО «Завод Электропульт», а затем вновь передан частным лицам без указания находящихся на участке построек и без обременений .

В настоящее время на одном из каменных сооружений 101-батареи построен частный дом, сооружение используется как фундамент. Доступ на территорию батареи закрыт  .

Стационарные сооружения 
Элементы батареи включали:
 3 железобетонных орудийных дворика с основаниями;
 2 железобетонных погреба на 500 снарядов каждый, при погребах склады для запасных частей и инструмента;
 2 железобетонных убежища;
 Командный пост железобетонный;
 Силовая станция железобетонная;
 Казарменный городок (на 8 чел. начсостава и 120 чел. краснофлотцев).

Командиры батареи 
 Анатолий Иванович Берг (с 03.1933 до 12.1936);
 Г. Г. Мирошниченко (c 12.1936 до 01.1938);
 Борис Митрофанович Гранин (с 01.1938 до 05.1938);
 М. К. Трофимов (с 05.1938 до 07.1941);
 Александр Леонович Седов (с 07.1941 до 03.1943);
 Н. И. Ефимов (с 03.1943 до 09.1944).

Личный состав 
Батарея состояла из нескольких взводов и отделений и в общем насчитывала более 130 человек:
 Управление (командир, полит. руководитель, пом. командира, зав. делопроизводством)
 Строевые подразделения
 Взвод Управления (дальномерщики — 3 чел., сигнальщики, телефонисты — 8 чел., электрики артиллерии — 3 чел., электрики — 3 чел., радисты, мотористы радиостанции — 5 чел.)
 Взвод прожекторный (электрики-прожектористы, мотористы, телефонисты — 17 чел.)
 Основные подразделения:
 Огневой взвод (12 комендоров, 18 номерных, 15 погребных),
 Взвод пулемётчиков (16 чел.)
 Подразделения обслуживания:
 Медпункт (2 чел.)
 Взвод обслуживания (старшина батареи, мастер орудийный, 3 чел. в химическом отделении)
 Осветительная станция (4 электрика, 3 моториста)
 Водокачка (3 электрика, 3 кочегара, машинист-трюмный)
 Хоз.отделение (10 чел.)

Наименование 
В ранних архивных записях батарею называют Шлиссельбургской или Шлисбатареей, реже — Сосновецкой, иногда Коккоревским фортом. Чаще всего она проходит по документам как Отдельная батарея КУР’а (Кронштадтского Укреплённого Района) КБФ. 22 января 1934 года она получила № 101, под этим номером она и вошла в историю обороны Ленинграда. Но в довоенный период Отдельной батарее ещё дважды присваивали условные наименования: с середины 1934 года по 1937 год — в.ч. 2017, а с 13 августа 1938 года по 6 мая 1940 года — в.ч. 8801.

Память 
Ленинградский поэт Анатолий Молчанов посвятил капитану батареи А. Л. Седову стихотворение «101-я батарея»:

Литература 
Молчанов А. В. Сосновецкий форт на страже Ладоги и Ленинграда / Анатолий Молчанов. — Санкт-Петербург, 2009. — 122 с.

Мосунов В. А., Шагин В. В. Шлиссельбургский десант 28 ноября 1941 г.. — 2018. — 212 с. — ISBN 978-5-85875-537-1

Молчанов А. В. Мы из блокады. Стихи. Воспоминания. / Анатолий Молчанов. — СПб.: Б.и., 2007. — 240 с.

Ссылки 
Литвинова М. Великий бой 101-й батареи. Ленинград. Победа

Глезеров С. Батарея просит поддержки. Санкт-Петербургские ведомости

Однобокова Л. А город забыл…. Всеволожские вести

Память о 101-й дальнобойной батарее на Сосновецком мысу просят увековечить ветераны. ГТРК Санкт-Петербург

Примечания 

ВМФ СССР во время Великой Отечественной войны
Балтийский флот
Артиллерийские батареи СССР в Великой Отечественной войне
Блокада Ленинграда